COI, sigle composé des trois lettres C, O et I, peut faire référence à :
 complément d'objet indirect, un groupe grammatical ;
 Congrès ornithologique international, une rencontre internationale d'ornithologues ;
 Commission océanographique intergouvernementale, un organisme de l'UNESCO sur l'étude des océans ;
 Commission de l'océan Indien, un organisme intergouvernemental réunissant quelques pays îliens du sud-ouest de l'océan Indien (Comores, France, Madagascar, Maurice, Seychelles) ;
 Conseil d'orientation des infrastructures, en France ;
 Conseil oléicole international ;
 compact à objectif interchangeable, un appareil photographique hybride ;
 un nom alternatif de la cytochrome c oxidase I (cox1).

COI est un code qui peut faire référence à :
 , à Cocoa, dans le comté de Brevard, en Floride, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Conflict of interest, signifiant en anglais conflit d'intérêts.
 WP:COI, un code raccourci pour désigner un conflit d'intérêts sur Wikipédia (de l'anglais Conflict-of-interest).

Notes et références 

Code IATA des aéroports